Чиди:

 Чиди — деревня в Чаде.
 Чиди, Ловиния Сильвия (род. 1971) — нигерийская и немецкая шахматистка.